Тихано́вский — русская фамилия; женская форма — Тихано́вская.

Известные носители 
 Тихановский, Афанасий Леонтьевич — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 919 (493); 31 марта 1792.
 Тихановский, Иосиф Андреевич (1810—1884) — генерал-майор, участник Кавказских походов.
 Тихановский, Михаил Борисович (род. 1968) — российский художник.
 Тихановский, Никита Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 7423; 12 января 1846.
 Тихановский, Сергей Леонидович (род. 1978) — белорусский блогер, оппозиционер, предприниматель.
 Тихановский, Степан Леонтьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2218; 26 ноября 1810.

 Тихановская, Светлана Георгиевна (род. 1982) — белорусский политический деятель, кандидат в президенты Белоруссии.

См. также